Мэй Ланьфан () — китайский фильм-биография об известном актере Пекинской оперы Мэй Ланьфане. Фильм вышел в прокат 5 декабря 2008 года. Режиссёр — Чэнь Кайгэ.

В 2009 году фильм был номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля.

В ролях 
 Юй Шаоцюнь — молодой Мэй Ланьфан
 Леон Лай — Мэй Ланьфан
 Чжан Цзыи — Мэн Сяодун, любовница Мэй Ланьфана
 Ван Сюэци — Тань Синьпэяй
 Сунь Хунлэй — Ци Жушань
 Чэнь Хун — Фу Чжифан, жена Мэй Ланьфана. 
 Андо Масанобу —  Рюити Танака, японский армейский офицер, увлеченный Пекинской оперой, друг Мэй Ланьфана.

Награды 
 Asian Film Awards (Гонконг, 2009): лучший дебют исполнителя — Юй Шаоцюнь.
 Золотая лошадь (Тайвань, 2009): лучший дебют исполнителя — Юй Шаоцюнь; лучший актер второго плана — Чжан Цзыи.
 Золотой феникс (Китай, 2009): лучший дебют исполнителя — Юй Шаоцюнь.
 Золотой петух (Китай, 2009): лучший фильм; лучший актер второго плана — Ван Сюэци.

Примечания

Ссылки 
Сайт фильма.

Фильмы-биографии Китая
Фильмы Китая 2008 года
Фильмы-участники 59-го Берлинского международного кинофестиваля
Фильмы — лауреаты премии «Золотой петух»
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы об актёрах
Фильмы о пекинской опере